est la formule brute de plusieurs isomères.

 prostaglandine E1, numéro CAS 
 prostaglandine F2alpha, numéro CAS